Azcárate puede referirse a:
 Azcárate, apellido.
 Azcárate, localidad española y concejo de la Comunidad Foral de Navarra perteneciente al municipio de Araiz.
 Biblioteca Azcárate, una biblioteca en León, España.
 Puerto de Azcárate, puerto situado en la provincia de Guipúzcoa entre los municipios de Elgóibar y Azcoitia.